Сигетварский район () — район в медье Баранья, Венгрия со столицей в городе Сигетвар. В состав района входит 46 населённых пунктов, в которых проживает 27 062 жителя.

Населённые пункты 

Районы Бараньи